Западный край:
 Западный край — принятое в китайских исторических хрониках наименование западных территорий древнего Китая.
 Западный край — условное наименование западно- и южнорусских территорий, вошедших в состав Российской империи в середине XVII — конце XVIII вв.